Миро́нов — російське прізвище, утворене від імені Мирон.
 Миронов Андрій Андрійович (1994) — російський хокеїст.
 Миронов Андрій Олександрович (1941–1987) — радянський актор, народний артист Росії (1980).
 Миронов Борис Олегович (1972) — російський хокеїст.
 Миронов Борис Сергійович (1951) — російський націоналіст, політик і публіцист.
 Миронов Валерій Андрійович (1939) — радянський, російський кінооператор. Заслужений діяч мистецтв Росії (1997).
 Миронов Валерій Леонідович (1939) — російський фізик, член-кореспондент РАН (1991).
 Міронов Валерій Євгенович (1962) — досвідчений державний керівник і суспільно-політичний діяч. Засновник і лідер громадської організації«ПРАВО КИЯН» .
 Миронов Василь Петрович — голова виконкому міської Ради Донецька (1961—1976)
 Миронов Володимир Васильович (1953) — російський філософ, доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Московського університету.
 Миронов Дмитро Олегович (1965) — радянський та російський хокеїст.
 Миронов Євген Віталійович (1966) — російський актор.
 Миронов Іван Борисович (1981) — російський націоналіст, син Бориса Миронова.
 Миронов Лев Григорович — комісар держбезпеки.
 Миронов Лев Миколайович — російський піаніст, акомпаніатор Любові Орлової.
 Миронов Михайло Павлович (1974—2017) — солдат Збройних сил України, учасник Російсько-української війни.
 Миронов Олег Орестович (1939) — політик (КПРФ), уповноважений з прав людини в Російській Федерації у 1998–2004 роках.
 Миронов Олексій Іванович (1924—1999) — радянський актор.
 Миронов Пилип Кузьмич — діяч козацького руху, командир 2-ї кінної армії, убитий за наказом Льва Троцького.
 Миронов Сергій Михайлович — голова Ради Федерації Федеральних зборів РФ з 2001 року, лідер партії «Справедлива Росія» (раніше — Російської партії життя).
 Миронов Степан Ілліч (1883–1959) — російський геолог-нафтовик, академік АН СРСР (1946).
 Миронов Ярослав Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Миронова 
 Миронова Єлизавета Федорівна (1929–2010) — українська майстриня декоративного розпису, художниця-самоучка.
 Миронова Зоя Василівна — радянський партійний діяч, дипломат. Надзвичайний і повноважний посол СРСР (1966).
 Миронова Марія Андріївна ( 1973) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка Росії (2006).

Російські прізвища
 Миронова Марія Володимирівна (1911—1997) — російська радянська актриса театру, кіно, естради. Народна артистка СРСР (1991).